Ogrodzona ist der Name von 3 Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Łódź:
 Ogrodzona (Daszyna)
 Ogrodzona (Łęki Szlacheckie)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Ogrodzona (Dębowiec)